Янсоне:

 Янсоне, Зайга (род. 1951) — латвийская советская теннисистка и теннисный тренер.
 Янсоне, Зигрида (род. 1937) — советский и латвийский орнитолог.